Embiricos ist der Familienname folgender Personen:

 Nicholas Embiricos (1910–1941), griechischer Reeder, Lebemann und Automobilrennfahrer
 George Embiricos (1920–2011), griechischer Reeder, Unternehmer und Kunstsammler